Мурфилд има више значења:
 Мурфилд (Арканзас)
 Мурфилд (Западна Вирџинија)
 Мурфилд (Небраска)